Pojarkowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Pojarkowo (Amur), Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Amur
 Pojarkowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Pojarkowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Pojarkowo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Pojarkowo (Rjasan), in der Oblast Rjasan